Différents personnages provençaux sont appelés Guillaume de Forcalquier :
 Guillaume III de Forcalquier ou de Provence, parfois dit I, IV ou VI selon la lignée considérée, mort en 1129
 Guillaume IV de Forcalquier, parfois dit Guillaume II, comte de Forcalquier de 1151 à 1209 ;
 Guillaume de Sabran (1181-1250), qui règne sur la moitié du comté de 1202/1220 à sa mort.